Abderrahim Hamraoui (né en 1960), footballeur marocain
Habib Chawki Hamraoui (né en 1962), homme politique algérien
Kheira Hamraoui (née en 1990), footballeuse française
Lounès Hamraoui (né en 1998), boxeur français